Onderuit (tramhalte), een tramhalte van de Amsterdamse tram
 Onderuit (De Dijk), een nummer van De Dijk uit 1987